Franz Schrader ist der Name von

* Franz Schrader (Geograph) (1844–1924), deutschstämmiger Geograph in Frankreich
 Franz Schrader (Biologe) (1891–1962), Zellbiologe 
 Franz Schrader (Priester) (1919–2007), katholischer Priester und Kirchenhistoriker